Sonar:
 Cakewalk Sonar — звуковой редактор.
 Sonar (группа)
 Sonar — решение с открытым исходным кодом для непрерывного инспектирования качества кода.